Canisius ist der Name folgender Personen:

 Arnold Canisius (1833–1890), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Heinrich Canisius (1557–1610), niederländischer Historiker und Kirchenrechtler, Hochschullehrer in Ingolstadt
 Petrus Canisius (1521–1597), niederländischer Theologe, Kirchenlehrer und Heiliger, erster Ordensprovinzial der Jesuiten in Deutschland
 Richard Canisius (1870–1934 [n.a. 1938]), deutscher Maler und Grafiker
 Theodorich Canisius (1532–1606), niederländischer Theologe
 Thomas Canisius (1792–1850), deutscher Gutsbesitzer und Politiker, Vater von Arnold Canisius 
 Canisius von Aghaboe (um 515–600), irischer Ordensgründer und Abt, Heiliger